Jorge Serrano puede referirse a:
Jorge Serrano, músico y compositor argentino.
Jorge Serrano Elías, expresidente de Guatemala entre 1991 y 1993.
Jorge Díaz Serrano, ingeniero y político mexicano.
Jorge Aninat Serrano, político chileno.
Jorge Rivera Serrano, luchador profesional mexicano.
Jorge Luis Serrano, futbolista panameño.